Przykra (824 m n.p.m.) – niewybitny, zalesiony szczyt w północnej części Beskidu Śląskiego, w paśmie Błotnego (Błatniej).

Przykra jest pierwszym wzniesieniem w grzbiecie odchodzącym w kierunku północnym od szczytu Błotnego. Jest również zwornikiem dla rozgałęziających się tu grzbietów Wielkiej Polany i Palenicy.

Jest szczytem granicznym (przebiega przezeń zachodnia granica administracyjna Bielska-Białej). Przechodzi przez niego szlak turystyczny  niebieski z Bielska-Białej Wapienicy na Błotny, zaś na przełączkę między Przykrą a Błotnym (Siodło pod Przykrą) wyprowadza szlak  żółty z Jaworza Górnego.

Bibliografia 
 Barański Mirosław J.: Beskid Śląski. Pasma Klimczoka i Równicy. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1995, ;
 Beskid Śląski. Mapa turystyczna 1:50 000, wyd. II, wyd. "Compass", Kraków 2004, .

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego
Przyroda Bielska-Białej